Long’an steht für:

 den Stadtbezirk Long’an (龙安区) der Stadt Anyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Long’an (Anyang);
 den Kreis Long’an (隆安县) der Stadt Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang (VR China), siehe Long’an (Nanning);
 die Großgemeinde Long’an (龙安镇) im Kreis Lichuan der Provinz Jiangxi, siehe Long’an (Lichuan);
 die Großgemeinde Long’an (龙安镇) im Kreis Linshui der Provinz Sichuan, siehe Long’an (Linshui);
 die Großgemeinde Long’an (龙岸镇) im Autonomen Kreis Luocheng des Autonomen Gebiets Guangxi, siehe Long’an (Luocheng);
 die Großgemeinde Long’an (龙安镇) im Kreis Pingwu der Provinz Sichuan, siehe Long’an (Pingwu);
 die Großgemeinde Long’an (龙安镇) im Kreis Xingye des Autonomen Gebiets Guangxi, siehe Long’an (Xingye);
 die Gemeinde Long’an (龙安乡) im Stadtbezirk Guang’an der Stadt Guang’an in der Provinz Sichuan, siehe Long’an (Guang’an);
 die Gemeinde Long’an (龙安乡) im Kreis Yiliang in der Provinz Yunnan, siehe Long’an (Yiliang).